Podlasie peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 la Podlachie, région historique
dans la voïvodie de Mazovie
 Podlasie, village du powiat de Garwolin 
 Podlasie, village du powiat de Płock 
 Podlasie, village du powiat de Żyrardów
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Podlasie, village